Chad Gable (1986), ring name di Charles Betts – wrestler ed ex lottatore statunitense
 Christopher Gable (1940-1998) – ballerino, coreografo e attore inglese
 Clark Gable (1901-1960) – attore statunitense
 Dan Gable (1948) – ex lottatore statunitense

Pagine correlate
Gabl
Gabel